Notch puede referirse a :

 Markus Persson, desarrollador de videojuegos sueco y creador de Minecraft.
 La Ruta de señalización Notch o Vía de Señalización Notch, mecanismo de señalización celular de la biología.